Otto z Lippe, biskup Utrechtu
 Otto z Lippe, biskup Münsteru